Михаи́л Верби́цкий: Вербицкий, Михаил Константинович (1917—1944) — советский военный лётчик, капитан, Герой Советского Союза.
 Вербицкий, Михаил Михайлович (1815—1870) — автор музыки Гимна Украины «Ще не вмерла Україна».
 Вербицкий, Михаил Сергеевич (род. 1969) — российский математик, публицист и блогер.